Le combat de la Verrie fut une embuscade tendue par les Chouans aux Républicains en 1795, pendant la Chouannerie.

Le combat 
Avant de partir combattre à Tremblay, Aimé Picquet du Boisguy avait envoyé un message à Toussaint du Breil de Pontbriand lui demandant de le rejoindre. Lorsqu'il reçoit ce message, ce dernier se trouve à Saint-M'Hervé, il rassemble 400 hommes et marche en direction de Fougères. Il rencontre le capitaine Boismartel dans la forêt de Fougères mais comme ce dernier lui assure qu'il ne peut arriver à Tremblay avant la fin du combat, les deux officiers décident alors d'escarmoucher les troupes de Fougères afin de les empêcher de penser à secourir Tremblay. Pontbriand fait alors embusquer ses hommes dans des vieux retranchements qui avaient servi autrefois pour défendre la ville contre les Vendéens. Pendant ce temps, Boismartel se charge, avec sa compagnie, d'attirer les troupes de Fougères dans le piège. Les Chouans pénètrent jusque dans les faubourgs et 350 soldats républicains font une sortie. Le piège réussit et après une courte résistance les républicains prennent la fuite, laissant 15 morts selon Pontbriand, ils s'enferment dans la ville.

Bibliographie 
 , 225-227.
 , 471-472.
 , 210-211.

Références 

Bataille de la Chouannerie
Chouannerie en Ille-et-Vilaine
Bataille sur le sol breton
Bataille de 1795